

Geografia

Svizzera 
 Lossy – ex comune ora frazione di La Sonnaz, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Lossy-Formangueires – ex comune ora accorpato a La Sonnaz, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)

Informatica 
 Compressione dati lossy – classe di algoritmi di compressione dati